Catherine "Cat" Hannah Valentine Anderson (más conocida bajo el nombre de Cat) es un personaje ficticio, co-protagonista y protagonista de las series de TV de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat, respectivamente; interpretada por la actriz y cantante Ariana Grande. 

Es una de las mejores amigas de la protagonista, Tori Vega (Victoria Justice). 

Actualmente reside en Hollywood, donde estudia en el colegio de arte Hollywood Arts. Aparentemente, Cat tiene una actitud un poco confusa y un poco loca, dado que puede reaccionar de dos maneras diferentes frente a una crítica, ya sea agresivamente, o de manera cobarde y sentimental tal como un niño, esto se ve cuando Tori entra a Hollywood Arts, Cat la felicita, le dice a Tori su nombre, pero cuando Tori le dice ''como gato en inglés'', Cat reacciona sorprendida y luego vuelve a bajar la guardia. 

Está ausente en los capítulos "Jade bota a Beck" y "El Wood".

Biografía

Infancia 
Cat nació el 11 de febrero de 1995. Proveniente de una familia artística, desde niña sus padres vieron un gran talento en ella cuando componía canciones y actuaba en comerciales. Debido a este talento logra entrar a Hollywood Arts.

Después de la cancelación de Victorious, Nickelodeon creó una nueva serie derivada llamada Sam & Cat, la cual protagonizaba junto a Samantha Puckett de iCarly. A pesar del éxito y la gran audiencia, la serie fue cancelada con tan solo una temporada cuyo episodio final se lanzó en julio de 2014.

Primera temporada 
Cat es introducida en el capítulo "Piloto" cuando Tori Vega llega por primera vez a Hollywood Arts. En "Combate Escénico", Cat besa a Robbie Shapiro para que él se diera cuenta que un beso no significa nada, pero este beso hace que él la persiga. Este enamoramiento sigue durante toda la serie. Cat ayuda a Robbie con los problemas de internet de su abuela en el episodio '"La Canción de la Semana de Cumpleaños", a la cual no parece agradarle a Cat. En esta temporada se puede ver que Cat está en la clase de maquillaje escénico en Hollywood Arts.

En el episodio '"El Nuevo Novio de Cat", Cat anuncia que tiene un novio llamado Daniel, el cual es exnovio de una de sus mejores amigas, Tori. Esto hace que Tori se sienta celosa y bese a Daniel, lo que provoca que Cat y él terminen su relación. Tori y Cat arreglan su amistad al final del episodio; Aunque también en el capítulo "The Wood" se menciona que Daniel aún es el novio de Cat.

Cat es una gran actriz y cantante, y esto se puede comprobar en el episodio "Loca de Frustración", en donde canta "Give It Up" con Jade West, y en "La Estrella del Wok", en donde obtiene el papel principal en la obra de Jade. Cat también tiene una gran conexión con los chicos, como se puede ver en "Los Sobrevivientes del Calor", en donde decide abandonar a sus amigos para estar con chicos atractivos, o en el episodio "Una Noche en Casa de Sikowitz", en donde decide irse con el sobrino de Sikowitz en lugar de participar en un concurso.

Segunda temporada 
En la segunda temporada podemos ver más sobre la vida de Cat, como que está en la clase de vestuario de Hollywood Arts. En el episodio "La Caída de Tori", Cat diseña muchos atuendos, como una réplica del vestido que usa Tori en este episodio para dársela a Beck Oliver. Cat es fanática de la artista pop Ke$ha, como se puede ver en "Helado Para Ke$ha". La relación entre Cat y Robbie sigue mostrándose en esta temporada. En el episodio "La Arruina Bailes", Robbie invita a Cat al baile, pero ella lo rechaza porque ya tiene pareja. Esto hace que Robbie se moleste.
 
Además de actuar y cantar, Cat también es buena haciendo malabarismo, como es visto en el episodio "El Regreso de Helen". A Cat se le facilita hacer amigos, cosa que se puede comprobar en el episodio "Encerrados", ya que hace amistad muy rápido con las criminales de la cárcel de Yerba.

Tercera temporada 
En la temporada tres, Cat confirma —junto a Robbie Shapiro— que es vegetariana en el episodio "El Club de los Cínicos", dieta que rompe cuando Jade la convence de comer un taco. En el episodio "El Club del Gorila", se puede ver que Cat es muy ágil en juegos extremos. Cat es muy apasionada, como se puede ver en el episodio "Auto, Lluvia y Fuego", cuando decide viajar muy lejos para honrar la vida de su actriz preferida Mona Patterson.

Robbie y Cat son buenos dando malas noticias, así que en el episodio "Tori y Jade Tendrán Una Cita", los dos deciden darlas cantando. En esta temporada Cat se vuelve adicta a los bibble, un dulce en forma de palomita de maíz. Esta adicción se ve por primera vez en "Tori va a los Platinum" y se muestra en más episodios de Victorious. El nombre completo se Cat se revela en "El Escuadrón de las Rubias," cuando Robbie la llama "Catarina Valentine".

Cuarta temporada 

En "La Anti-Cita", se puede ver que Tori le tiene mucha confianza a Cat, ya que esta le revela que tendrá una cita con Beck. En este episodio también se muestra que Cat no es muy buena guardando secretos, ya que le dice a su otra mejor amiga, Jade, el secreto de Tori. En el episodio "Tres Chicas y un Alce", se puede ver que Cat pelea por lo que quiere, ya que se enamora de un amigo de Beck, Moose, pero sus amigas, Tori y Jade, también lo hacen, así que las tres se pelean por él. Al final, ninguna se queda con el corazón de Moose. Además de tener una addición al bibble, Cat también no puede vivir sin su teléfono celular, como se ve en "Bloqueo Celular".

La relación de Robbie y Cat se desenvuelve más en esta temporada. En el episodio "Tori Reconcilia a Beck" y a Jade, Robbie intenta sacar una mariposa del oído de Cat, y en "Un Millón de Boli-Moras", Cat se encuentra muy celosa cuando una chica invita a Robbie a un nuevo baile de Hollywood Arts. Esto es un problema para ella gracias a que no quiere salir con uno de sus mejores amigos, pero no puede evitar sentir algo por Robbie. Al final del episodio, se besan, pero Cat sale corriendo asustada. Cat es muy competitiva, como se muestra en "La Pelea de TheSlap". Cat compite con sus amigos para ver quién tiene más seguidores en TheSlap.

Personajes de Victorious
Estadounidenses ficticios
Ariana Grande